Miejscowości w Polsce: 
 Lasowice – osada w województwie dolnośląskim, w powiecie milickim, w gminie Milicz
 Lasowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. legnickim, w gminie Ruja 
 Lasowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. lubińskim, w gminie Ścinawa 
 Lasowice – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Jedlnia-Letnisko 
 Lasowice – wieś w woj. opolskim, w pow. nyskim, w gminie Otmuchów
 Lasowice – dzielnica miasta Tarnowskie Góry
 Lasowice – część wsi Koźlice (powiat zgorzelecki)

Zobacz też: Lasowice Małe, Lasowice Wielkie